Хвостюшки (Theclinae) — підродина метеликів родини синявцевих (Lycaenidae). Є багато тропічних видів. Тропічні хвостатки часто мають синє забарвлення, викликане відбитим світлом від лусочок крил, а не пігментом. Хвостатки з Північної Америки, як правило, коричневого забарвлення.

Класифікація 
Підродина включає наступні роди:

 Abloxurina , 1992.
 Acrodipsas , 1980.
 Acupicta , 1973.
 Ahlbergia , 1946.
 Allosmaitia , 1964.
 Aloeides , 1819.
 Amblopala .
 Amblypodia , 1829.
 Ancema , 1973.
 Angulopis , 1991.
 Annamaria , 2001.
 Antigius , 1942.
 Apharitis , 1925.
 Aphnaeus , 1819.
 Apporasa , 1884.
 Araotes , 1889.
 Araragi , 1942.
 Arawacus , 1904.
 Arcas , 1832.
 Arhopala , 1832.
 Artipe , 1870.
 Artopoetes , 1909.
 Asymbiopsis , 1997.
 Atlides , 1819.
 Aubergina , 1991.
 Austrozephyrus , 1957.
 Axiocerses , 1819.
 Balintus , 2001.
 Bindahara , 1881.
 Bithys , 1818.
 Bowkeria , 1972.
 Britomartis , 1895.
 Bullis , 1897.
 Callophrys , 1820.
 Calycopis , 1876.
 Calystryma , 1967.
 Candora , 1992.
 Capys , 1865.
 Catapaecilma , 1879.
 Chaetoprocta , 1890.
 Chalybs , 1819.
 Charana , 1890.
 Cheritra , 1881.
 Cheritrella , 1887.
 Chliaria , 1884.
 Chloroselas , 1885.
 Chlorostrymon , 1961.
 Chrysoritis , 1898.
 Chrysozephyrus , 1956.
 Cigaritis , 1847.
 Cisincisalia , 1992.
 Cissatsuma , 1992.
 Contrafacia , 1989.
 Cordelia , 1956.
 Coreana , 1907.
 Cowania , 1973.
 Creon , 1896.
 Crudaria , 1875.
 Cyanophrys , 1961.
 Dacalana , 1884.
 Dapidodigma , 1895.
 Deciduphagus , 1992.
 Denivia , 1992.
 Desmolycaena , 1898.
 Deudorix , 1863.
 Dindyminotes , 1997.
 Drina , 1890.
 Drupadia , 1884.
 Egides , 1997.
 Electrostrymon , 1961.
 Eooxylides , 1889.
 Epimastidia , 1891.
 Erikssonia , 1891.
 Erora , 1872.
 Esakiozephyrus , 1956.
 Euaspa , 1884.
 Eumaeus , 1819.
 Euristrymon , 1961.
 Evenus , 1819.
 Exorbaetta , 1997.
 Falerinota , 1997.
 Fasslantonius , 2003.
 Favonius (фауна) , 1942.
 Femniterga , 1987.
 Flos , 1889.
 Gigantofalca , 1991.
 Gigantorubra , 1993.
 Ginzia , 1941.
 Goldia , 1990.
 Gonerilia , 1956.
 Gullicaena , 2002.
 Habrodais , 1876.
 Harkenclenus , 1970.
 Hemiolaus , 1922.
 Horaga , 1881.
 Howarthia , 1956.
 Hypaurotis , 1876.
 Hypochlorosis , 1892.
 Hypochrysops , 1860.
 Hypolycaena , 1862.
 Hypostrymon , 1961.
 Hypothecla , 1890.
 Iaspis , 1904.
 Incisalia , 1872.
 Iolaus , 1819.
 Iozephyrus , 2002.
 Ipidecla , 1916.
 Iraota , 1881.
 Iratsume , 1942.
 Jacoona , 1884.
 Jagiello , 2000.
 Jalmenus , 1818.
 Janthecla , 1991.
 Japonica , 1907.
 Johnsonita , 1996.
 Kisutam , 1993.
 Laeosopis , 1858.
 Lamasa , 1992.
 Lamprospilus , 1832.
 Laothus , 1997.
 Leptomyrina , 1898.
 Leucantigius , 1951.
 Lipaphnaeus , 1916.
 Loxura , 1829.
 Lucia , 1833.
 Lucilda , 2001.
 Macusia , 1904.
 Mahathala , 1878.
 Maneca , 1890.
 Manto , 1895.
 Mantoides , 1896.
 Margaritheclus , 2002.
 Matsutaroa , 1984.
 Mercedes , 1991.
 Micandra , 1888.
 Michaelus , 1979.
 Ministrymon , 1961.
 Mithras , 1819.
 Mitoura , 1872.
 Mota , 1890.
 Myrina , 1807.
 Nanlingozephyrus , 1998.
 Neocheritra , 1885.
 Neolycaena , 1890.
 Neomyrina , 1884.
 Neozephyrus , 1942.
 Nesiostrymon , 1964.
 Nicolaea , 1993.
 Noreena , 1986.
 Novosatsuma , 1992.
 Ocaria , 1970.
 Oenomaus , 1819.
 Ogyris , 1847.
 Olynthus , 1819.
 Orcya , 1990.
 Ostrinotes , 1997.
 Oxylides , 1819.
 Paiwarria , 1904.
 Pamela , 1935.
 Panthiades , 1819.
 Parachilades , 1945.
 Parachrysops , 1904.
 Paralucia , 1905.
 Paralustrus , 1992.
 Paraspiculatus , 1997.
 Parrhasius , 1819.
 Paruparo , 1982.
 Pedusa , 2001.
 Penaincisalia , 1990.
 Phaeostrymon , 1961.
 Phasis , 1819.
 Philiris , 1891.
 Podanotum , 1996.
 Poecilmitis , 1899.
 Poetukulunma , 2002.
 Pons , 1992.
 Pratapa , 1881.
 Protantigius , 1956.
 Proteuaspa , 2003.
 Pseudaletis , 1888.
 Pseudalmenus , 1902.
 Pseudodipsas , 1860.
 Pseudolycaena , 1858.
 Pseudotajuria , 1973.
 Purlisa , 1881.
 Qinorapala , 1995.
 Rachana , 1978.
 Rapala , 1881.
 Rathinda , 1881.
 Ravenna , 1956.
 Rekoa , 1904.
 Remelana , 1884.
 Rhamma , 1992.
 Riojana , 2001.
 Ritra , 1890.
 Saigusaozephyrus , 1993.
 Salazaria , 2001.
 Sandia , 1960.
 Satyrium , 1876.
 Semanga , 1884.
 Serratofalca , 1991.
 Serratonotes , 1997.
 Shaanxiana , 1993.
 Shapiroana , 1992.
 Shirozua , 1942.
 Shizuyaozephyrus , 2003.
 Sibataniozephyrus , 1986.
 Siderus , 1904.
 Sinthusa , 1884.
 Sithon , 1819.
 Spindasis , 1857.
 Strephonota , 1997.
 Strymon , 1818.
 Suasa , 1890.
 Sukidion , 1891.
 Surendra , 1879.
 Syedranota , 1997.
 Symbiopsis , 1971.
 Syrmoptera , 1895.
 Tajuria , 1881.
 Tanuetheira , 1891.
 Teratozephyrus , 1946.
 Tergissima , 1987.
 Terra , 1988.
 Thaduka , 1879.
 Thaeides , 2001.
 Thamala , 1879.
 Thaumaina , 1908.
 Thecla , 1807.
 Theclopsis , 1887.
 Thecloxurina , 1992.
 Theorema , 1865.
 Thereus , 1819.
 Theritas , 1818.
 Thermozephyrus , 1986.
 Thestius , 1819.
 Thrix , 1891.
 Ticherra , 1887.
 Timaeta , 1997.
 Tmolus , 1819.
 Tomares , 1840.
 Treboniana , 1997.
 Trichiolaus , 1898.
 Trichonis , 1865.
 Trochusinus , 1997.
 Ussuriana , 1907.
 Variegatta , 1992.
 Wagimo , 1942.
 Xamia , 1961.
 Yamamotozephyrus , 1993.
 Yamatozephyrus , 1998.
 Yasoda , 1889.
 Zeltus , 1890.
 Zeritis , 1836.
 Zesius , 1819.
 Ziegleria , 1993.
 Zigirina , 1997.
 Zinaspa , 1890.

Джерела 
 
 Savela, Markku (2007): Markku Savela's Lepidoptera and some other life forms: Theclinae . Version of 2007-APR-5. Retrieved 2007-MAY-30.

Посилання 

 Atlides halesus, great purple hairstreak on the University of Florida / Institute of Food and Agricultural Sciences Featured Creatures Web site 
 Calycopis cecrops, redbanded hairstreak on the University of Florida / Institute of Food and Agricultural Sciences Featured Creatures Web site 
Parrhasius m-album, white M hairstreak  on the University of Florida / Institute of Food and Agricultural Sciences Featured Creatures Web site 

Синявцеві